Coon Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coon Knob (Braxton County, West Virginia)	
 Coon Knob (Mingo County, West Virginia)